Peoria Rivermen kan syfta på:
Peoria Rivermen (1984–1996) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i International Hockey League (IHL).
Peoria Rivermen (1996–2005) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i ECHL.
Peoria Rivermen (2005–2013) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i American Hockey League (AHL).